Schwanhardt (auch Schwanhard) ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schwanhardt (1601–1667), deutscher Glasschneider und -händler
 Heinrich Schwanhardt (1625–1693), deutscher Glasschneider